Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Davidoff Swiss Indoors Basel 2007. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 konnten sich Julian Reister, Roko Karanušić, Andrei Golubew und Jérôme Haehnel qualifizieren. Die Qualifikation fand vom 20. bis 22. Oktober 2007 in der St. Jakobshalle statt.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Website

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Münchenstein